

Muškarci 
Osvajači olimpijskih medalja u atletskoj disciplini utrka na 5000 m prikazani su u sljedećoj tablici, a rezultati su iskazani u minutama:

Žene 
Osvajačice olimpijskih medalja u atletskoj disciplini utrka na 5000 m prikazane su u sljedećoj tablici:

Atletske srednjeprugaške utrke na Olimpijskim igrama